Рейс 1 или Рейс 001 может иметь следующие значения:
 Рейс 001 American Airlines
 Рейс 001 ČSA
 Рейс 001 Loftleiðir
 Рейс 001 Transcontinental & Western Air